Geschichte steht für:
 Geschichte, Aspekte der Vergangenheit, derer Menschen gedenken und die sie deuten
 Geschichtswissenschaft, Erforschung der Geschichte; Historie
 Geschichtsunterricht, ein Schulfach
 Erzählung, Ergebnis des Erzählens eines Geschehens

Siehe auch:
 Geschichtsschreibung